

События 
 4 февраля — открыта линия надземная железная дорога Ливерпуля, первая надземная электричка в мире. Впоследствии (1896) линия продлена на одну, подземную станцию. Линия длиной около 10 км с 14 станциями обслуживала в первую очередь местные доки. 30 декабря 1956 года система закрыта, эстакады сданы на металлолом.

Годы в истории метрополитена